Geografia:
 Arizona, un dels estats dels EUA
 Territori d'Arizona, un territori dels EUA, precedent de l'Estat d'Arizona
 Arizona City, concentració de població de l'estat d'Arizona
 Arizona Village, concentració de població de l'estat d'Arizona

 Esport:
 Arizona Cardinals, equip de futbol americà de la ciutat de Glendale (Arizona)
 Arizona Diamondbacks, equip de beisbol estatunidenc de la ciutat de Phoenix (Arizona)

 Cinema:
 Arizona (pel·lícula de 1913), dirigida per Lawrence B. McGill i interpretada per Robert Broderick i Cyril Scott
 Arizona (pel·lícula de 1931), dirigida per George B. Seitz i interpretada per Laura La Plante i John Wayne
 Arizona (pel·lícula de 1940), dirigida per Wesley Ruggles i interpretada per Jean Arthur i William Holden
 El somni d'Arizona (Arizona Dream), pel·lícula de 1983 dirigida per Emir Kusturica
 Arizona baby (Raising Arizona), pel·lícula de 1984 dirigida pels germans Coen

 Miscel·lània:
 Arizona Bay, àlbum de l'humorista estatunidenc Bill Hicks
 Universitat d'Arizona, universitat situada a la ciutat de Tucson (Arizona)
 USS Arizona (BB-39), antic cuirassat de la Marina dels EUA